Vreden steht für:
 Vreden, Stadt im Kreis Borken in Nordrhein-Westfalen

Vreden ist der Familienname folgender Personen:

 Tanja Vreden (* 1977), deutsche Fußballerin
 Werner Vreden (1924–1990), deutscher Bauingenieur

Siehe auch:
 Freden
 Wreden